Lehnherr ist der Name folgender Personen:

 Matthias Lehnherr (* 1951), Imker und Autor
 Rudolf Lehnherr (* 1960), Komponist  

Siehe auch
 Lenherr
 Lehnsherr